Personen
Christoph Förster, (1693–1745) Duits componist en dirigent
E.M. Forster (1879–1970), Engels schrijver
 Erika Forster-Vannini (1944-), Zwitserse politica
Georg Forster (componist) (ca. 1510–1568), Duits arts en componist
Johann Georg Adam Forster (1754–1794), Duits wereldreiziger, antropoloog, bioloog, schrijver en revolutionair
Johann Reinhold Forster (1729–1798), Duits bioloog, vader van Georg Forster
John Forster (1812-1876), Engels literair criticus en biograaf van Dickens
Karlheinz Förster (1958), Duits voetballer
Marc Forster (1969), Duits-Zwitsers filmregisseur
Raymond Robert Forster (1922-2000), Nieuw-Zeelands arachnoloog (kenner van spinnen)
 Robert Förster (1978), Duits wielrenner
 Walter Forster (W. Forster, 1910–1986) Duits entomoloog (kenner van insecten)

Overige
Forster (motorfiets), een motorfietsfabrikant in de eerste helft van de 20e eeuw
Forster (Nieuw-Zuid-Wales), een plaats in Australië